Municipio de Ovid puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ovid (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de LaMoure.
 Municipio de Ovid (condado de Branch, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Branch.
 Municipio de Ovid (condado de Clinton, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Clinton.